Molekulska formula -{C21H19ClN4O2}- se može odnositi na:

 SB-242,084
 SSR-180,575